Zwierzyniec heißen folgende Ortschaften:

 Zwierzyniec, Stadt und Gemeindesitz im Powiat Zamojski der Woiwodschaft Lublin in Polen
 Zwierzyniec (Białowieża), Dorf im Powiat Hajnowski der Woiwodschaft Podlachien in Polen; siehe Gmina Białowieża
 Zwierzyniec (Siedlisko) (deutsch  Thiergarten), Dorf im Powiat Nowosolski der Woiwodschaft Lebus in Polen; siehe Gmina Siedlisko
 Zwierzyniec (Morąg) (deutsch  Thiergarten), Dorf im Powiat Ostródzki der Woiwodschaft Ermland-Masuren in Polen; siehe Gmina Morąg
 Zwierzyniec (Sorkwity) (deutsch Thiergarten, Kreis Sensburg, Ostpreußen), Ort im Powiat Mrągowski der Woiwodschaft Ermland-Masuren in Polen
 Zwierzyniec (Śliwice) (deutsch Zwierzyniec, 1939–1945 Wildgarten), Dorf im Powiat Tucholski der Woiwodschaft Kujawien-Pommern in Polen; siehe Gmina Śliwice
 Zwierzyniec (Radzymin), Dorf im Powiat Wołomiński der Woiwodschaft Masowien in Polen; siehe Gmina Radzymin
 Zwierzyniec (Krakau), Stadtbezirk von Krakau in Polen
 Žvėrynas (polnisch Zwierzyniec), Stadtteil von Vilnius in Litauen
 Zwierzyniec (Bier), Bier aus Polen